Толкотт Па́рсонс (; 13 декабря 1902, Колорадо-Спрингс — 8 мая 1979, Мюнхен) — представитель американской социологической теории, глава школы структурного функционализма, один из создателей современной теоретической социологии.

Биография 
Родился 13 декабря 1902 года в Колорадо-Спрингс. Его родителями были Эдвард Смит Парсонс (1863—1943) и Мари Августа Ингерсоль (1863—1949). Отец работал в Йельской Школе Богословия и был посвящён в сан конгрегационалистского служителя, был первым служителем данного сообщества в Грили, Колорадо. К моменту рождения Т. Парсонса Эдвард С. Парсонс был профессором английского языка и вице-президентом колледжа. В период пребывания на посту служителя в Грили Эдвард Парсонс проявил интерес к движению социальной проповеди и относился негативно к социализму как идеологии. Семья Парсонсов была одним из древнейших семейств в истории Америки со времен ее колонизации: его предки были среди первых переселенцев из Англии в первой половине XVII века.

Т. Парсонс изучал биологию и философию в Амхерстском колледже, затем учился в Лондонской школе экономики и Гейдельбергском университете. В 1927 году получил в Гейдельберге степень доктора философии по социологии и экономике.

В 1927—1973 годах преподавал в Гарвардском универститете, где создал и возглавил междисциплинарный Отдел социальных отношений. В 1946 г. он сменил своего наставника и учителя П. А. Сорокина на посту декана Социологического факультета, а затем переделал его в Факультет социальных отношений (всё это Сорокин оценивал негативно).

Т. Парсонс был членом Исполнительного Комитета Гарвардского Центра Русских (или Российских) Исследований с 1948-го года, директором которого был его близкий друг и коллега Клайд Клахон. Летом 1948-го года он побывал в Восточной Германии, где был контактным лицом заинтересованных в советских беженцах в Германии. Среди лиц, с которыми ему довелось поговорить за время пребывания в Германии, были участники Русской освободительной армии Власова — антисоветского образования, сотрудничавшего с гитлеровской Германией. Будучи в Германии, Парсонс отправил много писем Клахону, отчитываясь о своем «интеллектуальном расследовании».

В 1962—1968 годах несколько раз посетил СССР. В Москве он выступал на семинаре по немарксистской теоретической социологии Ю. А. Левады в Институте социологии АН СССР и в Отделе общетеоретических проблем Института международного рабочего движения (ИМРД) АН СССР, в Ленинграде встретился на семинаре с известным социологом И. С. Коном.

Парсонс был сторонником профессионализации теоретической социологии и её экспансии в американские академические круги. Был избран президентом Американской социологической ассоциации в 1949 году и являлся секретарем Ассоциации в 1960—1965 гг.

Скончался Парсонс от инсульта 8 мая 1979 года, будучи в Мюнхене, где отмечал 50-летие получения Гейдельбергского диплома.

В 1950—1970-е годах Т. Парсонс — крупнейшая фигура теоретической социологии, наиболее известный и влиятельный из американских социологов. Труды Парсонса переведены на многие языки, они составляют одну из основ в изучении социологической теории и истории социологической мысли.

Семья 
Женился в 1927 году. В семье родились трое детей: Анна, Чарльз и Сьюзан. Его сын  — выдающаяся фигура в области философии математики и эксперт по философии Иммануила Канта. Дочь Анна покончила с собой в июне 1964-го в возрасте 33 лет.

Научная деятельность 
Теория Парсонса базируется на методологических принципах волюнтаризма и эпистемологических принципах аналитического реализма. Теория Парсонса была попыткой создать баланс между двумя основными методологическими традициями: утилитарно-позитивистской и герменевтико-идеалистической. Для него волюнтаризм был третьей альтернативой между этими двумя традициями. Парсонс представил теорию социальной эволюции и конкретную интерпретацию «побудительных механизмов» и направлений всемирной истории.
Пытался синтезировать теоретические подходы Макса Вебера (труды которого он переводил), Георга Зиммеля, Эмиля Дюркгейма, Вильфредо Парето, Альфреда Маршалла, Зигмунда Фрейда, разработал общую теорию действия и, в частности, социального действия (структурный функционализм) как самоорганизующейся системы. В последней, которая задана набором функциональных проблем любой системы (адаптация, достижение цели, интеграция, поддержание образца), Парсонс аналитически вычленяет подсистемы социальной структуры, культуры, личности. Ориентации действующего лица («актора») описываются при этом с помощью набора стандартных (типовых) переменных. Этот теоретический язык Парсонс использовал для описания систем экономики, политики, права, религии, образования, для анализа семьи, больницы (и, в частности, психбольницы), школьного, воздействия массовой коммуникации, сексуальных, расовых и национальных отношений, социальных отклонений, а позднее — для построения неоэволюционистской сравнительной социологии и изучения обществ, вовлеченных и продолжающих вовлекаться во всемирный процесс модернизации. Согласно Парсонсу, «Будущее Америки — это американский университет (The future of America is the American University)» — это он сказал, находясь в 1968 году в Москве, в беседе с социологом В. П. Териным.

Парсонс и его теория имели решающее значение для становления социологии США в качестве академической дисциплины. 

На раннем этапе исследований Т. Парсонс стремился найти компромисс между «социологизмом» Э. Дюркгейма, жёстко детерминировавшим человеческое поведение влиянием внешней социальной среды, и «понимающей» теорией социального действия М. Вебера, описывающей человеческое поведение через соответствие «идеальным типам». На ранние работы Парсонса значительное влияние также оказали В. Парето, предлагавший сходную с веберовской модель деления человеческих действий по мотивации на «логические» и нелогические, А. Маршалл, Г. Зиммель, З. Фрейд.

Сочинения Парсонса написаны весьма сложным языком, которые иногда скучно читать из-за множества частных деталей, событий и персоналий, что вызывает затруднения даже у заинтересованных читателей. Парсонс предстаёт неисправимым схоластом и любителем эзотерических текстов. Ему удалось сотворить гигантскую дедуктивную систему абстрактных понятий, охватывающую человеческую реальность во всём её многообразии. Однако в эмпирическом исследовании и повседневной социологической практике ни один социолог не пользуется этой системой, предпочитая менее ёмкие, но более оперативные частные теории.

Структурный функционализм 
Структурный функционализм:

 высокоабстрактное, жёстко кодифицированное теоретическое построение, претендующее на универсальное объяснение социальной реальности;
 социология занимается изучением функций, выполняемых социальными институтами, и социальным действием индивидов, которые занимают определённое место в социальной структуре общества (статусы) и исполняют предписанные общественными нормами и ценностями социальные роли;
 тесная связь между статикой и динамикой, социальной системой и социальной структурой.

Общество в структурном функционализме — любое социальное явление, учреждение или институт, рассматриваемые в плане их вклада в развитие общества; функционально взаимосвязанные социальные переменные.

Требования к обществу:
 Общество должно быть приспособлено к среде.
 У общества должны быть поставлены цели.
 Все элементы общества должны быть скоординированы.
 Ценности в обществе должны сохраняться.

Структурно-функциональный анализ — исследование социальных явлений и процессов как системы, когда показывается роль (функция) каждого из ее элементов.
Функция в социологии — роль, которую выполняет определённый социальный институт или процесс по отношению к целому (напр., функция государства, семьи и т. д. в обществе).

Теория социального действия 
Деятельность — процесс, выражающийся в целесообразном изменении и преобразовании человеком своего мира и сознания, включающий цель и средства реализации цели, сам процесс достижения цели и достигнутый результат.

Поведение — система взаимосвязанных действий, осуществляемых субъектом с целью реализации определённой функции и требующих его взаимодействия с окружающей средой. В поведении формируются и проявляются личность человека, особенности его характера, темперамента, его потребности, вкусы; обнаруживаются его отношения к предметам.

Подсистемы социального действия:

 биологический организм (индивидуальное психологическое состояние человека, включая инстинкты и биологические потребности, влияющие на поведение человека).
 система личности («Эго»): мотивационная структура индивида; организм и система личности вместе образуют «базисную структуру» и представляют собой совокупность индивидуальных потребностей и диспозиций (целедостижение как удовлетворение потребностей).
 социальная система — совокупность образцов поведения, социальных норм, социальное взаимодействие (интеракция) и социальные роли (интеграция).
 система культуры — культурные ценности и традиции, необходимые для стабильного функционирования общества.

Социальный порядок 
Любая система стремится к равновесию, поскольку ей необходимо сохранение единства своих частей; она всегда воздействует на отклонения так, чтобы скорректировать их и снова вернуться в равновесное состояние; система преодолевает любые дисфункции, а каждый элемент вкладывает нечто в поддержание её устойчивости.

У Парсонса элементом, упорядочивающим взаимодействующие части, стала структура (воспроизводящееся единство находящихся в постоянном движении социальных действий). Структура понимается как система социальных норм и статусов (или нормативный порядок).

Нормативный порядок включает: социальный порядок и социальные нормы (неизменные правила, которыми руководствуются большие массы людей в силу приданного нормам легитимного статуса).

Социальный порядок возникает под воздействием 2-х процессов:
 Тенденции социальной системы к самосохранению.
 Тенденции к сохранению определённых границ и постоянства по отношению к среде (гомеостатическое равновесие).

Типовые переменные — понятие, объединяющее социальное действие и социальную систему; фундаментальные дилеммы, с которыми сталкивается актор социального действия.

 Партикуляризм (или универсализм) — акторы должны решить, оценивать ли человека с помощью общих критериев (универсализм) или использовать уникальные критерии, применимые лишь в отношении конкретного человека (партикуляризм).
 Поступки человека — необходимо решить, оценивать ли людей по их поступкам или опираясь на их личные качества.
 Аффективная нейтральность или аффективность — акторы могут находиться в определённых отношениях либо по причинам инструментальным, не затрагивающим их чувств (аффективная нейтральность), либо по эмоциональным причинам (аффективность).
 «Диффузность» или специализация — индивидам в любой ситуации приходится выбирать между вовлечённостью наряду с другими индивидами в широкий спектр социальной деятельности («диффузность») и сосредоточенностью на достижении лишь специфических, структурированных целей (специализация).
 Ориентация на себя или ориентация на группу — эгоистические и альтруитические действия.
 Аскриптивное или достигнутое.

Социальные системы 
Социальные системы — институциональные системы, рассматриваемые как устойчивые комплексы правил, норм, установок, регулирующих человеческое поведение и преобразующих его в систему ролей и статусов.

Социальная система имеет структуру с взаимосвязанными уровнями: индивид — группа (коллективы) — институты — общество в целом. Каждому из этих уровней соответствует свой тип иерархии: технический, «менеджериальный», институциональный и социетальный.

На социальном уровне социальная система организуется в виде слияния 4-х подсистем: экономической (функция — адаптации), политической (функция — целедостижение), «фидуциарной» (функция — латентность) и «социетальной общности» (функция — интеграции).

Социетальная общность — ядро всей социальной системы — это система или совокупность коллективов, организованных и упорядоченных на основе единых нормативных образцов, включает нормы, ценности и нормативные образцы. В качестве обобщённого средства взаимообмена между людьми здесь признаются «влияние» и «солидарность», а не деньги, власть или ценностные качества.

Критика 
После своего создания теория Парсонса подвергалась всевозможным нападкам и разнообразной критике.

Научные труды 
 The Structure of Social Action (1937)
 Essays in Sociological Theory, Pure and Applied (1949)
 Toward a General Theory of Action (К общей теории действия) (1951, в соавторстве с Э. Шилзом)
 The Social System (1951)
 Working Papers in the Theory of Action (1953, в соавторстве с Э. Шилзом и )
 Family, socialization and interaction process (1955, в соавторстве с Р. Ф. Бейлзом)
 Economy and Society (1956, в соавторстве с Н. Смелзером)
 Structure and Process in Modern Societies (1960)
 Theories of society; foundations of modern sociological theory (1961)
 Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives (1966)
 The Negro American (1966, в соавторстве с К. Б. Кларком)
 Sociological Theory and Modern Society (1968)
 Politics and Social Structure (1969)
 The System of Modern Societies (1971)
 The American University (1973, в соавторстве с Д. М. Платтом)
 Social Systems and the Evolution of Action Theory (1977)
 Action Theory and the Human Condition (1978)
 Talcott Parsons on institutions and social evolution: selected writings / Leon H Mayhew, ed. Chicago: University of Chicago Press, 1982
 Readings from Talcott Parsons / Peter Hamilton, ed. London: Tavistock Publications, 1983

Переводы 
 Общетеоретические проблемы социологии// Социология сегодня: Проблемы и перспективы / Р. К. Мертон, Л.Брум., Л. С. Котрелл (ред.). — М.: Прогресс, 1965. — с.25-67.
 Американская социология: Перспективы. Проблемы. Методы / Под ред. Т.Парсонса. — М.: Прогресс, 1972
 Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // THESIS, 1993, вып. 2 (англ. The Concept of Society: The Components and Their Interrrelations, 1966)
 Система координат действия и общая теория систем действия. Функциональная теория изменения. Понятие общества // Американская социологическая мысль. — М.: Изд. Международного ун-та бизнеса и управления, 1996. — с.462-525
 Система современных обществ. — М.: Аспект-Пресс, 1997
 О структуре социального действия. — М.: Академический проект, 2000.
 Социальная система. — М.: Академический проект, 2018. — 529 с. — ISBN 978-5-8291-2255-3

Примечания

Литература 
 на русском языке

 Ковалёв А. Д. Формирование теории действия Тэлкотта Парсонса // История теоретической социологии. В 4-х тт. Т.3. М.: Канон, 1997, с.150-179
 Критика теории «социального действия» Т.Парсонса. М.: ИНИОН АН СССР, 1982
 
 
 Седов Л. А. Парсонс, Толкотт // Современная западная социология: Словарь. М.: Политиздат, 1990. С. 257—260.
 Структурно-функциональный анализ в социологии. Вып. 1/2. М., 1968—1969

 на других языках

 Black M. The social theories of Talcott Parsons; a critical examination. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1961
 Rocher G. Talcott Parsons and American Sociology. New York: Barnes & Nobles, 1975
 Explorations in general theory in social science: essays in honor of Talcott Parsons/ Jan J.Loubser, ed. Vol.1/2. New York: Free Press, 1976
 Menzies K. Talcott Parsons and the social image of man. London; Boston: Routledge & K. Paul, 1976
 The Theory of Social Action: The correspondence of Alfred Schutz and Talcott Parsons/ Grathoff R., ed. Bloomington; London: Indiana UP, 1978.
 Bourricaud F. The sociology of Talcott Parsons. Chicago: University of Chicago Press, 1981
 Lackey P.N. Invitation to Talcott Parsons’ Theory. Houston: Cap and Gown Press, 1987
 Robertson R., Turner B.S. Talcott Parsons: theorist of modernity. London; Newbury Park: Sage Publication, 1991
 Holmwood J. Founding sociology?: Talcott Parsons and the idea of general theory. London; New York: Longman, 1996.
 Agenda for sociology: classic sources and current uses of Talcott Parsons’s work/ Bernard Barber, Uta Gerhardt, eds. Baden-Baden: Nomos, 1999
 Talcott Parsons: zur Aktualität eines Theorieprogramms/ Helmut Staubmann, Harald Wenzel (Hrsg.). Wiesbaden: Westdt. Verl., 2000
 Fararo T.J. Social Action Systems: Foundation and Synthesis in Sociological Theory. Westport: Praeger, 2001
 Gerhardt U. Talcott Parsons: an intellectual biography. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2002
 After Parsons—a theory of social action for the 21st century/ Renée C. Fox a.o., eds. New York: Russell Sage Foundation, 2005.

Учёные в области науки о системах
Социологи США
Выпускники Амхерстского колледжа
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Выпускники Гейдельбергского университета
Преподаватели Гарвардского университета
Социологи по алфавиту
Президенты Американской социологической ассоциации
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Чикагского университета